Йохан Крайенбринк (; р. ) — нидерландский шашист (международные шашки), шашечный деятель. Международный и национальный гроссмейстер. Технический директор KNDB, нидерландской федерации шашек. 

Бронзовый призёр чемпионата мира 2000 года в Москве. Серебряный призёр чемпионата Нидерландов 1997 года и бронзовый призёр 1989 года. Серебряный (2010) и бронзовый (2009) призёр командного чемпионата Нидерландов в составе клуба DV VBI (Хёйсен).

Выступает за клуб DV VBI Huissen .

FMJD-Id: 10019

Примечания

Ссылки 
Профиль на сайте Федерации шашек Нидерландов 

Шашисты Нидерландов